Edenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Edenbach (Malsburg-Marzell), Ortsteil der Gemeinde Malsburg-Marzell, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Edenbach (Gemeinde Aurolzmünster), Ortschaft von Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Gewässer:
 Edenbach (Hinteregger Bach), rechter Zufluss von nahe der Ambosslacke des Hinteregger Bachs (zum Wölzer Bach, zur Mur) nahe der Schwoagerhütte im Gebiet der Stadtgemeinde Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Edenbach (Wieslauf), linker Zufluss der Wieslauf nahe der Laufenmühle, Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg